Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2003/04.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2003/04 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания, Италия — по 4 команды,
 Англия, Франция, Греция — по 3,
 Германия, Нидерланды, Бельгия, Турция, Шотландия — по 2,
 Португалия, Украина, Россия, Чехия, Сербия и Черногория — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 28 августа 2003 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2003/2004